Iso Tupasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Tupasaari (ö i Egentliga Finland), 
 Iso Tupasaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar